In der Liste der Baudenkmale in Rubkow sind alle denkmalgeschützten Bauten der Gemeinde Rubkow (Mecklenburg-Vorpommern) und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreises Ostvorpommern mit dem Stand vom 30. Dezember 1996.

Baudenkmale nach Ortsteilen

Rubkow 

|}

Bömitz 

|}

Buggow 

|}

Daugzin 

|}

Krenzow 

|}

Wahlendow 

|}

Weblinks 

 

Rubkow
!Baudenkmale